Uropodidae — родина паразитоформних кліщів ряду Mesostigmata. Містить майже 600 видів у 35 родах.

Роди 
 Allocircocylliba J. F. Marais & G. C. Loots, 1981
 Antennequesoma Sellnick, 1926
 Baloghibrasiluropoda Hirschmann, 1973
 Baloghjkaszabia Hirschmann, 1973
 Brasiluropoda Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1964
 Castrichovella J. Wisniewski & W. Hirschmann, 1990
 Castriidinychus Hirschmann, 1973
 Castrinenteria Hirschmann, 1979
 Centrouropoda Berlese, 1916
 Cilliba von Heyden, 1826)</small>
 Congouropoda Hirschmann & Hiramatsu, 1977
 Coxequesoma Sellnick, 1926
 Cyclacarus Ewing, 1933
 Elegansovella W. Hirschmann, 1989
 Eucylliba Berlese, 1917
 Hildaehirschmannia Wisniewski, 1995
 Hutufeideria Hirschmann & Hiramatsu, 1977
 Jerzywisniewskia Hirschmann, 1979
 Kaszabjbaloghia Hirschmann, 1973
 Multidenturopoda J. Wisniewski & W. Hirschmann, 1991
 Nobuohiramatsuia W. Hirschmann, 1990
 Odonturopoda Marais, 1977
 Planodiscus Sellnick, 1926
 Pseudouropoda Oudemans, 1936
 Rotundabaloghia Hirschmann, 1975
 Tetrasejaspis Sellnick, 1941
 Trichocylliba Berlese, 1903
 Trichouropodella Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1972
 Tuberdinychus Schweizer, 1961
 Ungulaturopoda W. Hirschmann, 1984
 Urocychellopsis Willman, 1953
 Urocyciella Berlese, 1913
 Uroplitana Sellnick, 1926
 Uropoda Latreille, 1806
 Wernerhirschmannia N. Hiramatsu, 1983

Примітки 

Паразитоформні кліщі
Родини павукоподібних